Paul Lefèvre ou Paul Lefebvre peut désigner :
 Paul Lefebvre (1768-1842), homme politique français ;
 Paul Lefebvre (1867-1958), sculpteur français ;
 Paul Lefebvre (1878-1922), jésuite belge, missionnaire auprès des Khasis (Inde) ;
 Paul Lefèvre, dit Paul Géraldy, (1885-1983), poète et dramaturge français ;
 Paul Lefèvre (1943-), journaliste et chroniqueur judiciaire français ;
 Paul Lefebvre (1974-), homme politique canadien ;
 Paul Lefèvre, acteur et réalisateur français.

Voir aussi 
 Paul E. Lefebvre, major général américain